Manuel Quevedo puede referirse a:

 Manuel Quevedo, militar y político venezolano.
 Manuel Quevedo, futbolista español.
 Manuel G. de Quevedo y Zubieta, ingeniero, político y hacendado mexicano.